Mabini kan verwijzen naar:
 Een gemeente in de Filipijnse provincie Batangas, zie Mabini (Batangas);
 Een gemeente in de Filipijnse provincie Bohol, zie Mabini (Bohol);
 Een gemeente in de Filipijnse provincie Compostela Valley, zie Mabini (Davao de Oro);
 Een gemeente in de Filipijnse provincie Pangasinan, zie Mabini (Pangasinan).